Kazama ist der Familienname folgender Personen:

 Atsushi Kazama (* 1964), japanischer Biathlet
 Kōki Kazama (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Kōya Kazama (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Yahiro Kazama (* 1961), japanischer Fußballspieler und -trainer
 Yanwari Kazama († 2013), japanischer Comic-Zeichner